Limifossor är ett släkte av blötdjur. Limifossor ingår i familjen Limifossoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Limifossor